Thorganby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Thorganby, North Yorkshire, ort i England, 
 Thorganby, Lincolnshire, ort i England,